Strallo  – elemento strutturale dei ponti
Strallo  – cavo delle barche a vela

Altri progetti